FSB kan syfta på:

 FSB – Ryska federationens federala säkerhetstjänst
 FSB – tidigare namn på nationella förbundet för bridge i Sverige, se Förbundet Svensk Bridge
 FSB – databussen mellan processorn och nordbryggan, se Front side bus
 FSB (musikgrupp)  – ett progressivt rockband som bildades 1975